Alan Whitehead peut désigner :

 Alan Whitehead (né en 1940), joueur de cricket anglais ;
 Alan Whitehead (né en 1945), drummer britannique du groupe Marmalade ;
 Alan Whitehead (né en 1950), homme politique britannique ;
 Alan Whitehead (né en 1951), joueur de football anglais ;
 Alan Whitehead (né en 1956), joueur de football anglais.